Koropeć – rzeka na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, lewy dopływ Dniestru
 Koropeć – rzeka na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, lewy dopływ Desny
 Koropeć – rzeka na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, lewy dopływ Latoricy